Bertz ist der Familienname folgender Personen:

 August Bertz, deutscher Fußballspieler
 Denis Bertz (* 1983), deutscher Rennrodler
 Detlef Bertz (* 1962), deutscher Rennrodler
 Eduard Bertz (1853–1931), deutscher Schriftsteller, Philosoph, Bibliothekar und Übersetzer
 Hendrik Bertz (* 1988), deutscher Kanute
 Paul Bertz (1886–1950), deutscher Politiker

Bertz steht für:
 Bertz + Fischer Verlag, ein Fachverlag für Filmliteratur und Hörbücher; alternativer Verlagsname: Dieter Bertz Verlag

Siehe auch:
 Berz